Copa Sudamericana 2011 var 2011 års upplaga av fotbollsturneringen Copa Sudamericana och hette av sponsorskäl "Copa Bridgestone Sudamericana 2011" då de sponsrades av Bridgestone. Alla länder i CONMEBOL fick skicka 3 representationslag vardera förutom Brasilien och Argentina som fick 8 respektive 6 lag - som dessutom fick hoppa över den första omgången. I den andra omgången, där alla brasilianska och argentinska lag samt de högst rankade lagen från varje land gick in, ställdes alla de brasilianska lagen mot varandra samt alla argentinska lag mot varandra. Med andra ord var det garanterat fyra brasilianska lag och tre argentinska lag i åttondelsfinalerna. Argentina fick dessutom ytterligare en plats, då Independiente vann Copa Sudamericana 2010 och kvalificerade sig därmed till åttondelsfinalerna som regerande mästare. Detta innebar minst fyra argentinska och fyra brasilianska lag i åttondelsfinalerna, vilket innebar vartannat lag.

Copa Sudamericana 2011 vanns av Universidad de Chile från Chile efter en finalseger med totalt 4-0 mot LDU Quito och tog därmed sin första titel i Copa Sudamericana. Den första matchen spelades i Quito och slutade 1-0 till Universidad de Chile. Den andra matchen spelades sex dagar senare i Chiles huvudstad Santiago på Estadio Nacional. Redan i matchens tredje minut gjorde Universidad de Chile 1-0 och matchen slutade till sist 3-0. Matchen blåstes därefter av efter ungefär 89 minuter och 50 sekunders spel. Universidad de Chile kvalificerade sig i och med segern för 2012 års Recopa Sudamericana och Suruga Bank Cup. En seger i Copa Sudamericana innebar även i vanliga fall en plats i Copa Libertadores, men spelar ingen roll i detta fall då klubben redan kvalificerat sig för spel i Copa Libertadores 2012.

Deltagande lag
Samtliga lag nedan var kvalificerade för Copa Sudamericana 2011. Inom parentes står på vilket sätt de kvalificerade sig, som tolkas enligt nedan följande tabell: 

 RM - Regerande mästare
 #:a - Ligaplacering (anges om det var till grund för kvalifikationen)
 CV - Cupvinnare
 '# - Tävlingens år
 C/A - Torneo Clausura/Apertura
 PE - Första fasen (gäller endast Ecuador)
 SE - Andra fasen (gäller endast Ecuador)
 TdI - Torneo de Inverno (gäller endast Bolivia)
 PO - Eget, nationellt playoff-spel

Eftersom länderna själva bestämde hur lagen skulle kvalificera sig till Copa Sudamericana fanns stor variation på hur lagen kvalificerade sig - vissa länder lät ett lag delta i både Copa Libertadores och Copa Sudamericana, vissa inte; vissa länder skickade cupvinnare och vissa inte; vissa länder höll interna playoff innan och andra gjorde det inte.

Preliminära omgångar
De preliminära omgångarna består av två omgångar. De båda är konstruerade som dubbelmöten, där det laget med bäst resultat går vidare till nästföljande omgång. Är resultatet lika efter två omgångar så går det laget med flest bortamål vidare, är även det lika så körs det en straffsparksläggning där vinnarna går vidare.

Samtliga länder förutom Brasilien och Argentina hade två lag vardera i den första omgången, vilket innebar 16 lag. Brasiliens åtta lag gick istället in i den andra omgången tillsammans med vinnarna från första omgången och de sex av sju argentinska lagen (det sjunde gick in i åttondelsfinalerna på grund av att de är regerande mästare) samt ett lag från de andra länderna. Detta innebär totalt 30 lag i den andra omgången där de 15 vinnarna går vidare till åttondelsfinal.

Första omgången

Andra omgången

* Matchen avbröts i början av andra halvlek vid ställningen 2–0 till Universidad de Chile på grund av inkastade föremål som träffade den assisterande domaren. Universidad de Chile gick vidare utan att matchen färdigspelades.

Slutspel

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
Copa Libertadores 2011

2011 i Sydamerika
Fotbollssäsongen 2011
2011